Горловский район
 Горловский район — бывший район Московской области РСФСР в СССР
 Горловский район — формально образованный район в Донецкой области (фактически территория под контролем ДНР)